Millery est un toponyme qui peut désigner : 
 Millery, commune française de la Côte-d'Or ;
 Millery, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Millery, commune française du Rhône.

Voir aussi 

 Hôtel de Millery, monument historique situé à Autun en Saône-et-Loire (France).

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France